Brase ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Brase († nach 1929), deutscher Politiker (Deutsche Volkspartei)
 Fritz Brase (1875–1940), deutscher Musiker, Kapellmeister und Komponist
 Hans Brase (* 1993), deutschamerikanischer Basketballspieler
 Willi Brase (* 1951),  deutscher Politiker (SPD)
 Wolfgang Brase (* 1939), deutscher Fußballspieler

Brase bezeichnet:
 Brase (Neustadt am Rübenberge), einen Stadtteil von Neustadt am Rübenberge
Siehe auch:
 Bras
 Brasse
 Prase